Een Aigrette, afgeleid van het Franse "Egret" wat "kleine witte reiger" betekent, is een:

Bos witte veren die in het kapsel van een dame is verwerkt, zie aigrette (mode)
Sieraad dat op een tulband (maar ook op een hoed) wordt gedragen, zie aigrette (sieraad)
Rangaanduiding van bepaalde Franse officieren, zie aigrette (rangaanduiding)
Deel van anatomie van een insect, zie aigrette (insect)
Het witte interieur van een uitgebloeide paardenbloem, zie aigrette (paardenbloem)
De stralen op de punten van objecten die onder hoogspanning staan, zie aigrette (natuurkunde)
De bij een zonsverduistering zichtbare stralen van zonlicht rondom de rand van de maan, zie aigrette (astronomie)
Een klasse Franse onderzeeërs, zie Aigrette (scheepsklasse)
Een gefrituurde langwerpige beignet, zie aigrette (beignet)